Annibale de Leo (1739-1814) – arcivescovo cattolico ed erudito italiano
Antonello De Leo (1965) – regista italiano
Antonino De Leo (...–1972) – botanico italiano
Antonino De Leo (1843-1908) – patriota italiano
Diego De Leo (1920-2015) – arbitro di calcio italiano
Gaetano De Leo (1940-2006) – psicologo italiano
John De Leo (1970) – cantante e compositore italiano
Leonardo de Leo (1694-1744) – compositore italiano